Guillaume de Bade peut désigner différents membres de la maison de Bade :
 Guillaume de Bade-Sausenberg (1406-1482), margrave de Bade-Hachberg-Sausenberg ;
 Guillaume de Bade (1792-1859), prince de Bade ;
 Guillaume de Bade (1829-1897), prince de Bade.